Сюзанн Клеман (; род. в 1968 году, Квебек, Канада) — канадская актриса кино. Окончила консерваторию драматического искусства в 1993 году. Наиболее популярные фильмы с участием актрисы: «Клянусь, это не я!», «И всё же Лоранс», «Мамочка».

Фильмография

Награды 
 2009: премия «Jutra» («Лучшая актриса») в фильме «Клянусь, это не я!».
 2012: премия «Лучшая женская роль» в фильме «И всё же Лоранс» на Каннском кинофестивале в 2012 году.
 2014: премия «Лучшая женская роль» в фильме «Мамочка» на Международном кинофестивале франкоязычных фильмов в Намюре и другие награды.

Примечания

Ссылки 
  Сюзанн Клеман на сайте «Allocine» 
  Сюзанн Клеман на сайте «Facebook» 
  Фото с фильма «Мамочка» 
 
 Сюзанн Клеман  на сайте КиноПоиск

Актрисы Канады
Актёры XX века
Актёры XXI века